Il doppio maschile del Fifth Third Bank Tennis Championships 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Austin Krajicek e John Peers erano i detentori del titolo, ma Peers quest'anno non ha partecipato.

Krajicek ha fatto coppia con Mitchell Krueger ha ma perso in semifinale contro Bradley Klahn e Michael Venus.

Frank Dancevic e Peter Polansky hanno battuto in finale Bradley Klahn e Michael Venus 7–5, 6–3.

Teste di serie 

  Purav Raja /  Divij Sharan (primo turno)
  Adam Feeney /  Matt Reid (primo turno)

  Maxime Authom /  Ruben Bemelmans (semifinali)
  Bradley Klahn /  Michael Venus (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Fifth Third Bank Tennis Championships 2013
ATP Challenger Tour 2013